

Geografia 
 Newton-le-Willows – cittadina della contea del Merseyside, Inghilterra
 Willows – capoluogo della contea di Glenn, California, Stati Uniti d'America 
 Willows Nunatak – nunatak nella Terra della Regina Vittoria, Antartide

Altro 
 Catherine Willows – personaggio della serie televisiva CSI - Scena del crimine
 Willows Sports Complex – impianto sportivo a Townsville, Queensland, Australia

Pagine correlate 
 The Wind in the Willows